

Étymologie 
Graham est un nom d'origine anglo-saxonne ; on rencontre d'ailleurs le clan Graham en Écosse. 

Il résulte de la contraction des termes grant (grand) et home (maison, foyer). Cette étymologie est d'autant plus apparente dans la forme « Grahame ». La variante « Graeme » résulte d'une contraction plus importante de ses deux termes constitutifs. La prononciation correcte de ce nom (ɡɹeɪ.əm) garde la trace de cette contraction.   

« Graham » est donc à l'origine un toponyme qui désigne un lieu où se trouve un bâtiment important dont la fonction est probablement politique (siège de l'autorité locale, lieu d'assemblée). Il existe toujours, dans l'Est de l'Angleterre, la ville de Grantham.   

Par extension, il est devenu un nom de famille - probablement de celle qui résidait dans cette « grande maison » - mais il peut aussi être utilisé comme prénom (à l'exemple d'Alexander Graham Bell, de Graham Greene ou de Graham Nash).

Toponyme 

 Graham, ville de Caroline du Nord
 Graham, ville de Géorgie aux États-Unis
 Graham, une ville du comté de Nodaway, dans le Missouri, aux États-Unis.
 Graham, ville du Texas
 Graham, census-designated place de l'État de Washington.
 
 Plusieurs îles Graham :
 île Graham, une des îles de l'archipel arctique canadien
 île Graham, faisant partie de Haida Gwaii, archipel côtier de la Colombie-Britannique
 île Graham, nom donné par les Anglais en 1831 à l'île Ferdinandea lors de l'émersion temporaire de ce volcan sous-marin au sud de la Sicile
 Terre de Graham, une région de la péninsule Antarctique
 Graham Cave (grotte Graham), site archéologique amérindien situé près de Mineola, dans le Missouri.

Patronyme

A-C 
 Alan Robert Graham (né en 1942), homme politique canadien ;
 Alex Graham (1917-1991), auteur de bande dessinée britannique ;
 Alexander Graham (né en 1995), nageur australien ;
 Allan Graham (né en 1943), artiste contemporain américain ;
 Andrew Graham (1815-1908), astronome irlandais ;
 Angelo P. Graham (1947?-2017), directeur artistique américain ;
 Arthur Graham (1952-), footballeur écossais ;
 
 Aubrey Drake Graham (1986-), rappeur canadien dont le nom de scène est Drake ;
 Barbara Graham (1923-1955), criminelle américaine ;
 Barry Graham (1966-), écrivain et journaliste écossais, auteur de roman policier ;
 Benjamin Graham (1894-1976), économiste, investisseur financier américain et créateur de l'analyse financière ;
 
 
 Brandon Graham (né en 1976), auteur et dessinateur de bande dessinée américain ;
 Brandon Graham (né en 1988), joueur américain de football américain ;
 Bruce Graham (1925-2010), architecte américain, connu pour avoir conçu des gratte-ciel comme la Willis Tower (Sears Tower)
 Charles Everett Graham (1844-1921), médecin et homme politique au Québec ;
 Caroline Graham (née en 1931), romancière britannique ;
 Currie Graham (né en 1967), acteur canadien ;
 Cyril Clerke Graham (1834-1895), explorateur et diplomate britannique ;

D-H 
 Dan Graham (1942-2022), artiste contemporain américain ;
 Darcy Graham (1997-), joueur écossais de rugby à XV ;
 Dave Graham (né en 1981), grimpeur américain ;
 
 
 
 Édouard Graham (19?-), auteur français ;
 
 
 Evarts Ambrose Graham (1883-1957), chirurgien thoracique américain ;
  (née en 1943), chanteuse écossaise (The New Seekers) ;
 Fiona Graham (née en 1961), geisha australo-japonaise ;
 Frank Graham (1914-1950), acteur américain ;
 Gary Graham (1992-), joueur écossais de rugby à XV ;
 Gerrit Graham (né en 1949), acteur américain ;
 
 Gloria Graham (né en 1940), artiste contemporaine américaine ;
 Greg Graham (né en 1970), joueur et entraîneur américain de basket-ball ;
 Gwen Graham (née en 1963), femme politique américaine ;
 
 Heather Graham (née en 1970), actrice et productrice américaine ;

J-N 
 Jaki Graham (née en 1956), chanteuse britannique ;
 
 James Graham-Campbell (né en 1947), archéologue britannique ;
 Jessica Graham (19?-), actrice américaine ;
 Jimmy Graham (né en 1986), joueur américain de football américain ;
 Joey Graham (1982-), joueur professionnel de basket-ball ;
 
 
 Katerina Graham (née en 1989), actrice et chanteuse américaine ;
 Katharine Graham (1917-2001), gestionnaire de presse américaine (The Washington Post)  ;
 Larry Graham (né en 1946), compositeur et musicien, plus connu comme joueur de guitare basse ;
 Lauren Graham (né en 1967), actrice américaine  ;
 Laurie Graham (née en 1960), skieuse alpine canadienne ;
 Leah Graham (née en 19?), actrice américaine ;
 Leona Graham (née en 1971), animatrice britannique de radio ;
 Lindsey Graham (né en 1955), homme politique américain ;
  (1938-), golfeur professionnel américain ;
 Maria Graham (1785-1842), voyageuse et écrivain anglaise ;
 Mark Graham (1970-), écrivain américain, auteur de roman policier ;
 Martha Graham (1894-1991), danseuse et chorégraphe américaine ;
 Matt Graham (1994-), skieur acrobatique américain ;
 Norris Graham (1906-1980), rameur d'aviron américain ;

P-Z 
 Patrick Graham (né en 1968), auteur français ;
  
 
 Robert Graham (1786-1845), médecin et botaniste britannique ;
 Robert Graham (1958-), écrivain et historien anarchiste canadien ;
 Robert Klark Graham (1906-1997), généticien et homme d'affaires américain ;
 Rodney Graham (1949-2022), artiste contemporain canadien ;
 Ronald Graham (1935-2020), mathématicien américain ;
 Ronny Graham (1919-1999), acteur, compositeur et scénariste américain ;
 Shawn Graham (né en 1968), homme politique canadien et Premier ministre du Nouveau-Brunswick ;
  (1935-), botaniste américaine ;
 Shirley Graham Du Bois (1896-1977), femme de théâtre, écrivain, compositrice et militante des droits civiques américaine ;
 Stephen Graham (né en 1973), acteur britannique  ;
 Susan Graham (née en 1960), cantatrice (mezzo-soprano) américaine ;
 Susan Graham (née en 19??), actrice, productrice et scénariste américaine ;
 Sylvester Graham (1794-1851), pasteur presbytérien et diététicien américain, inventeur du pain Graham et des biscuits Graham ;
 
 Yvonne Mai-Graham (né en 1965), athlète est-allemande devenue jamaïcaine ;
 
 Winston Graham (1908-2003), écrivain britannique.

Personnages de fiction 
 Graham O'brien, compagnon du docteur dans les saisons 11 et 12 de Doctor Who.
Ashley Graham, personnage du jeu vidéo Resident Evil 4.
 Le Roi Graham, un des personnages principaux de la série de jeux d'aventure King's Quest
 Graham, un des personnages principaux de Sexe, Mensonges et Vidéo incarné par James Spader
 Andie Graham, personnage jouable du jeu par navigateur Mush.
 Graham Humbert est un des personnages qui apparaît dans la saison 1 de la série Once Upon a Time
 Will Graham est un personnage qui apparaîgt dans Dragon Rouge de Thomas Harris

Titre 

 The Execution of Raymond Graham, téléfilm canadien

Autres 
 Graham-Paige, un constructeur automobile américain de Détroit, entre 1928 et 1940
 Clan Graham, un clan écossais.
 Nombre de Graham, plus grand entier naturel jamais employé en mathématiques
 Parcours de Graham, un algorithme de calcul de l'enveloppe convexe d'un ensemble de points
 Prix Duncan-Graham, prix canadien dans le monde médical

Voir aussi 
 
 
Homonymie de patronyme
Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais
Patronyme écossais